Hedruris är ett släkte av rundmaskar. Hedruris ingår i familjen Habronematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Hedruris